Адлерспарре або Адлерспаре () — прізвище шведського походження. Відомі носії:
 Георг Адлерспарре — шведський дворянин, політик і письменник
 Софі Адлерспаре — феміністка, журналістка і піонерка руху із захисту прав жінок у Швеції
 Софія Адлерспаре — шведська художниця